Helgoländer Chronik steht für:

 Helgoländer Chronik (Erwin Weber)
 Große Helgoländer Chronik, siehe Bolzendahlsche Chronik